La Bombarda Brixia Quidditch Club, conosciuto anche con l'acronimo BBQC, è una squadra sportiva italiana di quidditch con sede a Brescia, fondata nel 2015 e gestita dal 2018 dalla Polisportiva Bombarda Brixia A.S.D.

Storia 
Fondata nel 2015 su idea di Davide Danesi, i membri iniziali della Bombarda Brixia Quidditch Club partecipano al Torneo Nazionale 2015 di Roma nelle file degli Hinkypunks Bologna Quidditch. La squadra debutta ufficialmente l'anno successivo, partecipando al Torneo Nazionale 2016 di Vignola e classificandosi al 7º posto.

Nel 2017, dopo l'introduzione da parte dell'Associazione Italiana Quidditch della Lega Quidditch AIQ, la squadra ha conquistato il suo primo podio classificandosi al 2º posto al Girone Verde di Pianezza.

Nella primavera del 2018 viene data vita a un'Associazione Sportiva Dilettantistica, la Polisportiva Bombarda Brixia A.S.D., che da quel momento gestirà la squadra.

L'anno successivo, la Bombarda Brixia è la seconda squadra in Italia per numero di atleti (5) convocati a giocare con la Nazionale agli European Games 2019 di Bamberga, in Germania. A luglio dello stesso anno ha luogo il primo torneo organizzato dalla squadra, il Summer War In Magno ("S.W.I.M."), nella località di Magno (Gardone Val Trompia). Il 9 Novembre 2019, l'European Quidditch Federation annuncia che la Division 2 dell'European Quidditch Cup si terrà a Brescia, presso lo Stadio Aldo Invernici. L'evento viene poi posticipato al 2022 a causa della Pandemia di COVID-19.
Nel marzo del 2022, conquistando il 4º posto all'Euro Qualifier, la squadra si qualifica per l'European Quidditch Cup - Division 2.

Statistiche

Rosa attuale 

 Legenda dei ruoli: C=Cacciatore (Chaser), B=Battitore (Beater), S=Cercatore (Seeker), K=Portiere (Keeper).
 Rosa aggiornata al 22/04/2022

Note

Voci correlate 
 Quidditch (sport reale)
 International Quidditch Association

Quidditch